Heinrich Scheidemann (~1595 - 1663), organista i compositor alemany de principis del Barroc 
 Philipp Scheidemann (1865 - 1939), polític socialdemòcrata alemany